Sallinen är ett finskt efternamn, som burits av bland andra:

 Aino Sallinen (född 1947), finländsk språkvetare
 Aulis Sallinen (född 1935), finländsk tonsättare
 Erkki Sallinen (1680–1758), finländsk upprorsledare
 Jere Sallinen (född 1990), finländsk ishockeyspelare
 Kari Sallinen (född 1959), finländsk orienterare
 Petteri Sallinen (född 1962), finländsk teaterregissör
 Riikka Sallinen (född 1973), finländsk ishockeyspelare
 Seija Sallinen (1935–2014), finländsk konstnär
 Tomi Sallinen (född 1989), finländsk ishockeyspelare
 Tyko Sallinen (1879–1955), finländsk konstnär

Finska efternamn